Isabel de Anhalt (en alemán, Elisabeth von Anhalt; Wörlitz, 7 de septiembre de 1857-Neustrelitz, 20 de julio de 1933) fue gran duquesa de Mecklemburgo-Strelitz desde 1904 hasta 1914 como la esposa del gran duque Adolfo Federico V de Mecklemburgo-Strelitz.

Familia 
Nació como la tercera hija del duque Federico I de Anhalt y de la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. Su nombre familiar era "Elly".

Matrimonio y descendencia 

El 17 de abril de 1877, Isabel se convirtió en gran duquesa heredera de Mecklemburgo-Strelitz cuando se casó con el entonces gran duque heredero, Adolfo Federico, en Dessau.

Isabel y Adolfo Federico tuvieron cuatro hijos:

María (1878-1948), casada en primeras nupcias con el conde Jorge Jametel, y en segundas con el príncipe Julio Ernesto de Lippe.
Jutta (1880-1946), casada con el príncipe heredero Danilo de Montenegro.
Adolfo Federico VI (1882-1918), último gran duque de Mecklemburgo-Strelitz.
Carlos Borwin (1888-1908).

Últimos días 

Tras la muerte de su suegro el 30 de mayo de 1904, se convirtió en gran duquesa consorte de Mecklemburgo-Strelitz tras la ascensión de su marido al trono. Adolfo Federico murió en 1914, convirtiendo a Isabel en gran duquesa viuda. Además de sus obligaciones sociales, la gran duquesa hereditaria y más tarde la gran duquesa Isabel participó en varias organizaciones benéficas; una de las principales preocupaciones radica en la educación y en el sistema de salud. En 1910, donó el Borwinheim en memoria de su hijo, Carlos Borwin.

Después de la muerte de su hijo mayor, el gran duque Adolfo Federico, en 1918, heredó el pabellón de caza de Prilvitz.

Cuando murió, su castillo de Prilvitz fue heredado por sus hijos supervivientes, que eran sus dos hijas adultas. Solo María, la mayor de ellas, tiene progenie hasta el presente (como una línea secundaria de los príncipes de Lippe).

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 7 de septiembre de 1857-30 de agosto de 1863: Su Alteza la princesa Isabel de Anhalt-Dessau.
 30 de agosto de 1863-17 de abril de 1877: Su Alteza la princesa Isabel de Anhalt.
 17 de abril de 1877-30 de mayo de 1904: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Mecklemburgo-Strelitz.
 30 de mayo de 1904-11 de junio de 1914: Su Alteza Real la gran duquesa consorte de Mecklemburgo-Strelitz.
 11 de junio de 1914-5 de diciembre de 1916: Su Alteza Real la gran duquesa Isabel de Mecklemburgo-Strelitz.
 5 de diciembre de 1916-9 de noviembre de 1918: Su Alteza Real la gran duquesa viuda de Mecklemburgo-Strelitz.
 9 de noviembre de 1918-20 de julio de 1933: Su Alteza Real la gran duquesa Isabel de Mecklemburgo-Strelitz.

Honores 
 Dama de la Orden de Luisa. ()
 Dama de honor de la Orden de Teresa. ().
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina ( Imperio ruso, 22 de septiembre de 1892).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Anhalt (casa de Ascania)
Grandes duquesas de Mecklemburgo-Strelitz
Consortes de la casa de Ascania
Princesas de Alemania del siglo XIX
Duquesas consortes de Alemania